Wibautstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam-Oost
Wibautstraat (metrostation), een metrostation in Amsterdam
Wibautstraat (Zaandam), een straat in Zaandam